Muziek
 The Fleetwoods, een Amerikaans muziektrio met ballads uit doo-wop-stijl van 1958 tot 1983
 Fleetwood Mac, een Brits-Amerikaanse band sinds 1967
Plaatsen
 Fleetwood (Pennsylvania), een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Fleetwood (Engeland), een kustplaats in het bestuurlijke gebied Wyre, in het Engelse graafschap Lancashire
Overig
 Fleetwood Town FC, een Engelse voetbalclub uit Fleetwood, Lancashire
 Cadillac Fleetwood, een autotype van het merk Cadillac dat in de periode 1946-1996 werd geproduceerd